Kavel ist der Familienname folgender Personen:

 August Ludwig Christian Kavel (1798–1860), lutherischer Theologe und Mitbegründer der Evangelisch-Lutherischen Kirche Australiens

Siehe auch:
 Flurstück